Op Roland Garros 1992 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 27 mei tot en met 7 juni 1992.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Helena Suková en Cyril Suk had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Suk speelde samen met Larisa Neiland – zij waren als derde geplaatst en bereikten de kwartfinale; daarin werden zij uitgeschakeld door Manon Bollegraf en Tom Nijssen.

Het eerste reekshoofd, Jana Novotná en John Fitzgerald, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloren meteen hun openingspartij (in de tweede ronde).

Het als tweede geplaatste duo Arantxa Sánchez Vicario / Todd Woodbridge won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Lori McNeil en Bryan Shelton in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daarnaast twee eerdere gemengddubbelspeltitels met andere partners; de Australiër Woodbridge een.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek en Petra Langrová uit Tsjecho-Slowakije bereikten de tweede ronde.

Niet minder dan tien Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren als zesde geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de Amerikanen Lori McNeil en Bryan Shelton.
 Miriam Oremans en Jacco Eltingh kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Caroline Vis en Tom Kempers strandden al in de eerste ronde.
 Ook voor Brenda Schultz en Michiel Schapers viel het doek na de eerste ronde.
 Menno Oosting en Louise Field (VS) verloren eveneens hun openingspartij.
 Evenzo konden Hendrik Jan Davids en de Nederlands-Française Noëlle van Lottum na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA op pagina 5
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1992